Монто́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 50 км на північний захід від Безансона, 45 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 53 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 125,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монто на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монто на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона